Ниже представлен список матчей сборной Литвы по футболу, проводимых командой с 2020 года.

2020

2021

2022

2023

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Литвы по футболу
Футбол в Литве